Mabon (zoon van Modron), grote zoon, een Keltische god
Mabon (feestdag), een Germaanse feestdag
Mabon (motorfiets), een historisch motorfietsmerk